Оппортунистические инфекции (от  — удобный, выгодный, и  — заражение, также  — возможность) — заболевания, вызываемые условно-патогенными вирусами или клеточными организмами (бактерии, грибы, простейшие), которые обычно не приводят к болезни здоровых особей (с нормальной иммунной системой). Например, оппортунистические инфекции развиваются у лиц с иммунодефицитными состояниями (при заражении ВИЧ-инфекцией или инфекционных осложнениях лучевой болезни).

Причины 
Иммунодефициты и иммуносупрессии могут быть вызваны:
 Недостаточным питанием
 Иммуносупрессивными лекарствами (например, в случае пересадки органов)
 Химиотерапией (в случае рака)
 Генетической предрасположенностью
 Повреждениями кожи
 Лечением антибиотиками
 Медицинскими процедурами
 Беременностью
 ВИЧ-инфекцией (СПИД)
Лучевой болезнью (часто при лучевой болезни инфекционные осложнения являются причиной смерти, при лучевой болезни иммунодефицитные состояния наиболее опасны для жизни)

Классификация 
Примером оппортунистического заболевания является саркома Капоши.

Оппортунистические заболевания вызывают следующие организмы:
 Вирусы
 Цитомегаловирус
 Вирус Эпштейна — Барр
 Гепатиты
 Бактерии
 Стафилококк золотистый
 Стрептококк
 Синегнойная палочка
 Acinetobacter baumanni
 Клостридии
 Грибы
 Кандида
 Аспергилл sp.
 Пневмоцистис
 Криптококк
 Гистоплазмоз
 Пекарские дрожжи
 Простейшие
 Токсоплазма
 Криптоспоридии

Лечение 
Лечение зависит от типа инфекции, против бактериальных инфекций обычно применяют антибиотики.

Инфекционные заболевания